Кубок Гуанабара 2013 — первый этап Лиги Кариока 2013. В отличие от предыдущих лет, в этом сезоне команды поделены на две группы. Две лучшие команды из каждой группы пройдут в полуфиналы, которые состоят из одного матча. Победители полуфинальных матчей сыграют между собой в финале, который будет состоять из одного матча, где они определят победителя Кубка Гуанабара 2013 и первого финалиста Лиги Кариока 2013.

Первый этап 
По состоянию на 3 февраля 2013 года.

Положение команд

Группа A

Группа B 

|}

Матчи 
Время начала матчей дано по местному времени — UTC-3

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

7-й тур

8-й тур

Второй этап

1/2 финал

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт КБФ
 Русскоязычный сайт по клубному футболу Бразилии

Спорт в Бразилии в 2013 году